Waitzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Waitzmann (1713–1785), österreichischer Bildhauer, der in Nordböhmen tätig war
 Kurt Waitzmann (1905–1985), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher